Die SuperLiga 2013/14 war die achte Spielzeit der höchsten serbischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 10. August 2013 und endete am 24. Mai 2014.

Titelverteidiger war der Partizan Belgrad.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Letzten stiegen direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation.

Am 30. Juli 2013 zog Hajduk Kula aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb zurück. FK Voždovac, Dritter der Prva Liga, übernahm den Ligaplatz.

Vereine 

Die Kapazität der Stadien bezieht sich auf die Gesamtkapazität, denn nicht alle hier genannten Stadion haben nur Sitzplätze.

Abschlusstabelle 

 

für Relegation und Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der SuperLiga
 Saison 2013/14 auf rsssf.org (englisch)

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14